Chrzanowo ist ein polnischer Ortsname:
Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Chrzanowo (Ełk) im Powiat Ełcki, bis 1933: Chrzanowen, 1933 bis 1945 Kalkofen, kreis Lyck, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Chrzanowo (Chodów) im Powiat Kolski
 Chrzanowo (Ostrowite) im Powiat Słupecki
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Chrzanowo (Janowiec Wielkopolski) im Powiat Żniński, von 1904 bis 1919 und 1939 bis 1945 Marienfeld, Kreis Znin/Dietfurt
 Woiwodschaft Masowien:
 Chrzanowo (Opinogóra Górna) im Powiat Ciechanowski
 Chrzanowo (Rzewnie) im Powiat Makowski
 Chrzanowo (Selków) im Powiat Makowski
 Woiwodschaft Podlachien:
Chrzanowo (Przytuły) im Powiat Łomżyński
 Woiwodschaft Pommern:
 Chrzanowo (Łęczyce) im Powiat Wejherowski, bis 1945: Krahnsfelde, Kreis Lauenburg, Pommern

Siehe auch: Chrzanów